O 52º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez foi uma competição de xadrez organizada pela CBX referente ao ano de 1985. Sua fase final foi disputada na cidade de Brasília (DF) de 11 a 21 de fevereiro de 1985. E teve como campeão o paulista Gilberto Milos.

Resultado final 
Não houve torneios seletivos. A fase final do Campeonato Brasileiro de 1985 foi totalmente aberta e pela primeira vez contou com a participação de mulheres (Jussara Chaves, Regina Ribeiro e Eliana de Souza). Foram 84 enxadristas (recode de participantes na fase final) que disputaram o campeonato no Sistema Suíço em 11 rodadas.

Sistema de pontuação
 1,0 ponto por vitória;
 0,5 ponto por empate e bye;
 0,0 ponto por derrota.

Campeonato Brasileiro de Xadrez
1985 no xadrez
Esporte no Brasil em 1985